Hillerman ist der Familienname folgender Personen:

 John Hillerman (1932–2017), US-amerikanischer Schauspieler
 Tony Hillerman (1925–2008), US-amerikanischer Krimi-Schriftsteller